Knjige Svetega pisma so različno razporejene v kanonih Judov, katoličanov, protestantov, pravoslavcev in drugih. Pravtako pa nekatere veroizpovedi vključujejo določene knjige v kanon, druge spet ne.

Razvrstitev knjig v sledeči tabeli je v skladu s Slovenskim standardnim prevodom Svetega pisma, ki je ekumenski prevod in ga uporablja več krščanskih cerkva. Zelena barva pomeni vključitev knjige v svetopisemski kanon, rdeča pa nevključitev. Kadar se pri kateri veroizpovedi za neko knjigo pojavlja drugo ime, je to posebej navedeno.

Sveto pismo